Джеймс Баррі (художник) (1741—1806) — відомий ірландський художник.
 Джеймс Баррі (хірург) (бл. 1789—1865) — відома англійська лікарка і військовий хірург, що майже все своє життя видавала себе за чоловіка.
 Джеймс Баррі (драматург) (1860—1937) — шотландський драматург, письменник і журналіст, автор всесвітньовідомої дитячої казки «Пітер Пен».
 Герцог Джеймс Баррі (1866—1942) — генерал на стороні бурів під час Другої англо-бурської війни і прем'єр-міністр Південно-Африканського Союзу у 1924—1939 рр..
 Див. також 
 Баррі (значення)